Jessica Bell est un nom pouvant désigner:

 (né en 1981), chanteuse et parolière australienne
Jessica Bell, femme politique canadienne en Ontario

Voir aussi

Bell, Jessica